Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1978–1979-es szezonja volt a Serie A 77. szezonja.

Végeredmény

A bajnokcsapat 

 Enrico Albertosi (30 mérkőzés)
 Fulvio Collovati (27)
 Aldo Maldera (30)
 Walter De Vecchi (28)
 Aldo Bet (17)
 Franco Baresi (30)
 Walter Novellino (30)
 Ruben Buriani (29)
 Albertino Bigon (26)
 Roberto Antonelli (21)
 Stefano Chiodi (24)
 Edző: Nils Liedholm
Tartalékok
 Simone Boldini (14), Giorgio Morini (14), Gianni Rivera (13), Fabio Capello (8), Giovanni Sartori (7), Alberto Minoia (2), Antonio Rigamonti (1).

A góllövőlista élmezőnye 

19 gól: Bruno Giordano (Lazio)

15 gól: Paolo Rossi (Lanerossi Vicenza)

12 gól: Alberto Bigon (Milan)

11 gól: Alessandro Altobelli (Internazionale)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1978-79
 Serie C1 1978-79
 Serie C2 1978-79
 Serie D 1978-79
 Coppa Italia 1978-79

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok